

Спољашње везе 
Оригинални каталог Шарла Месјеа 
Оригиналне позиције објеката на основу Месјеових мерења у поређењу са савременим позијама објеката 
СЕДС база података Месјеових објеката

Astronomija
Астрономски каталози

nn:Messierkatalogen#Lista over messierobjekt